Suspicion (1941), een film van Alfred Hitchcock uit 1941
Suspicion (1987), een remake van bovengenoemde film
Suspicion (2003), een Brits film uit 2003 
Suspicion (2018), een Amerikaanse film uit 2018 
Suspicion (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 1957
Suspicion (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2022
Suspicion (Elvis Presley), een lied van Elvis Presley
Suspicion (R.E.M.), een lied van Suspicion
Suspicion (Toy), een lied van Toy